Іван Горностай (*д/н — 1569) — державний та військовий діяч Великого князівства Литовського.

Життєпис 
Походив з українського шляхетського роду Горностаїв гербу Гіпокентавр. Син Івана Горностая, воєводи новогрудського, та Ганни Соломирецької. Про дату народження замало відомостей. У 1551 році стає сомілішським державцем. Того ж року отримує дорсунішське староство (до 1556 року). У 1558 році після смерті батько опікунством над Іваном та його братом Остафієм став старший брат Гаврило. Ймовірно на той час Іван Горностай не досяг потрібного віку у 24 роки, щоб отримати частину батьківського спадку.

Був одружений з Юліанною, дочкою Федори Андріївни Богушової Боговитинової, підскарбиної земської, сестри князя Федора Сангушка, за якою отримав маєток Свинарин у Волинському воєводстві. Дітей не мав. 
У 1558 році стає державцем Лисковського і Межиріцького королівських замків. 
Помер у 1569 році у місті Мстибово. Його маєтності Порозово та Гущинці перейшли брату Гаврилу.

Родовід

Джерела 
 Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / Pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego. — Warszawa, 1883. — T. III. — S. 128
 Archiwum książąt Sanguszkyw w Slawucic / Wyd. przez B. Gorczaka, — Lwów, 1890. — T. IV — S. 534—535.
 Boniecki A. Herbarz Polski.- Część I: Wiadomości historyczno-genealogicznc o rodach szlacheckich. — Warszawa, 1904. — T. VII. — S. 86.

Дорсунішські старости
Державці
Іван